Das 18 Kilometer Rennen im Skilanglauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1932 fand am 10. Februar 1932 statt. Die Goldmedaille sicherte sich der Schwede Sven Utterström mit einem Vorsprung von zwei Minuten vor seinem Landsmann Axel Wikström. Die Bronzemedaille ging mit Veli Saarinen.

Das Rennen galt gleichzeitig als eine Wertung für die Nordische Kombination.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnis

Skilanglauf bei den Olympischen Winterspielen
Skilanglauf
Sportveranstaltung in Lake Placid